Cette page présente le bilan saison par saison de l'Association Sportive Madinet d'Oran.

Classement par année 

ASM Oran
ASM Oran